伊 est un sinogramme, également utilisé comme hanja coréen et comme kanji japonais et qui signifie lui ou elle. Yī en est la transcription en hanyu pinyin.

Le caractère peut également faire référence à :
 une rivière le long de laquelle s'est développée la culture Erlitou en Chine,
 un des éventuels noms de famille de l'empereur Yao,

Références

Sinogramme formé de 6 traits